Мурен — місто у Монголії, центр Хувсугульського аймаку.
 Мурен — річка у Монголії.
 Мурен — аеропорт у місті Мурен, Монголія.

Багатозначні топоніми